Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Téménos fils d'Aristomaque, un des Héraclides ;
 Téménos fils de Pélasgos, héros arcadien.
 Le téménos, espace sacré d'un temple antique.
 Temenos, entreprise suisse.
 Témenos, localité de Crète, dans le dème d’Héraklion (Grèce)